Queen Bee en traduction littérale «reine des abeilles» désignent des réalités diverses :
 Queen Bee est un groupe de Fashion Punk Rock japonais
 Le syndrome Queen Bee en psychologie décrit un comportement en milieu professionnel
 Queen Bee Music Publishing est le label créé par Robin Foster en 
 Queen Bees & Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends & Other Realities of Adolescence est un ouvrage qui traite de l'adolescence écrit par , publié en 2002
 Queen Bee est une héroïne de Comics américain publiée chez DC Comics supervillains
 Queen Bee est une île au Canada (Ontario)
  est le nom d'un aéroplane construit en 1960